DivDAX — немецкий фондовый индекс, охватывающий акции 15-и компаний индекса DAX с наибольшей дивидендной доходностью. Индекс вычисляется как среднее арифметическое взвешенное по рыночной капитализации значение цен акций. При подсчёте капитализации учитываются лишь акции, находящиеся в свободном обращении.

Список компаний пересматривается раз в год, в сентябре. Основной критерий включения в индекс — дивидендная доходность — вычисляется компанией Deutsche Börse AG на основании величины годовых дивидендов и последней цены акции в день перед выплатой дивидендов.

Deutsche Börse AG вычисляет две версии индекса:
 DivDAX Price Index — индекс, при вычислении которого не учитываются выплаченные дивиденды.
 DivDAX Total Return Index — индекс, при вычислении которого предполагается, что выплаченные дивиденды были реинвестированы в акции.

Структура
По состоянию на 29 декабря 2017 года в индекс входили следующие компании:

Интернет ресурсы 
 информация о DivDAX на официальном сайте Deutsche Börse AG (на английском)

Примечания 

Европейские фондовые индексы
Экономика Германии